Desa Merden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Merden (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 109,54), Jawa Tengah, 
 Desa Merden (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar